Coucou est un nom commun qui peut désigner :

Onomatopée 
 coucou est une onomatopée suggérant le cri de l'oiseau du même nom (cf. infra) ou la sonnerie de la pendule à coucou (cf. infra)

Zoologie 
 Les coucous sont un ensemble d'espèces d'oiseaux de la famille des cuculidés.
 Certaines poules domestiques sont appelées coucous en raison de la couleur de leur plumage, rappelant celui du coucou gris (cuculidé) : coucou de Malines, coucou des Flandres, coucou d'Izegem, coucou de France, coucou de Rennes, coucou d'Allemagne…
 Un crachat de coucou est une mousse ou émulsion produite par certaines punaises pour se protéger de leurs prédateurs.

Automates 
  Le coucou ou pendule à coucou est une pendule dont la sonnerie imite le cri de l'oiseau éponyme.
 La boîte à coucou est un gadget popularisé par l'émission Les Guignols de l'info.

Botanique 
 Coucou est un nom vernaculaire qui peut désigner :
 la primevère officinale (Primula veris) ou la primevère des bois (Primula elatior) ;
 le narcisse jaune (Narcissus pseudonarcissus).
 Plusieurs orchidées prairiales (genres Orchis et Dactylorhiza) sont localement désignées sous l'appellation fleur de coucou.
 Le lychnis fleur de coucou (Silene flos-cuculi) est une plante herbacée vivace de la famille des Caryophyllaceae.

Audiovisuel 
 Coucou est une émission de télévision française animée par Christophe Dechavanne et diffusée en 1995 sur TF1 (suite de l'émission Coucou c'est nous !).
 Coucou est une émission de télévision québécoise diffusée en 1960.
 Le Coucou () est un film franco-italien de Francesco Massaro.
 Le Coucou () est un film russe de Alexandre Rogojkine sorti en 2002.

Toponymes 
 Rivière du Coucou, un tributaire de la rivière Gatineau coulant dans les territoires non organisé du Lac-Moselle et Dépôt-Échouani, dans la MRC La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, au Québec, au Canada.

Transports 
 Le coucou fut aux  un moyen de transport hippomobile collectif des environs de Paris.
 Le coucou est le surnom donné (par les cheminots parisiens) au  et au début du  à de petites locomotives-tenders à vapeur (souvent de type 030T) assurant les manœuvres en gare et les déplacements de rames voyageurs entre la gare et le faisceau de garage situé hors de Paris ou bien assurant le service de triage de wagons de marchandises. Ce surnom a été donné en rapport avec le véhicule de passagers jadis très connu des Parisiens et banlieusards selon les critères de déplacement sur de courtes distances, d'horaires aléatoires de déplacement (normal pour une loco de manœuvres) et de manque de confort...
 La bifurcation et la base-travaux du coucou sont situées sur la ligne 1/2 (Infrabel) reliant la ligne 94 Bruxelles – Tournai – Lille et la LGV 1 de Hal à la frontière française entre Ath et Silly.

Jeux 
 Coucou est un jeu joué principalement avec les bébés.
 Le coucou est un jeu de cartes traditionnel aussi appelé As qui court.
Homonymie de titre